Chang'e – divinità lunare della mitologia cinese
 Chang'e – programma cinese di esplorazione della Luna
 4047 Chang'E – asteroide della fascia principale